Blom är ett vanligt svenskt efternamn som även kan stavas Bloom och Blohm. Den 31 december 2019 var det följande antal personer med de olika stavningsvarianterna i Sverige
 Blom, 8 879
 Bloom, 274
 Blohm, 260
Tillsammans blir detta 9 413 personer, vilket ger namnet plats nummer 88 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Blom var ett vanligt soldatnamn. Namnet förekommer också på andra språk med något varierande uttal.

Personer med efternamnet Blom, Blohm eller Bloom

A
 Agaton Blom (1894–1969), bryggeriarbetare och politiker
 Anita Blom (född 1929), skådespelare, regissör och dramatiker
 Anna M. Blom (född 1969), immunolog och biokemist
 Ann Blom (född 1952), konstnär
 Anna M Blom (född 1969), immunolog och proteinkemist
 Anthony Bloom (1914–2003), brittisk ärkebiskop i rysk-ortodoxa kyrkan
 Anton Blom (1832–1904), kaptenlöjtnant och konstnär
 August Blom (1869–1947), dansk skådespelare och regissör

B
 Birgitta Blom (1929–2012), jurist
 Bobby Bloom (1945–1974), amerikansk sångare och låtskrivare
 Brian Bloom (född 1970), amerikansk röstskådespelare, skådespelare och manusförfattare
 Bunny Blom, pseudonym för Povel Ramel

C
 Carl-Gustaf Blom-Carlsson (1799–1868), arkitekt
 Carl Magnus Blom (1737–1815), läkare och linnélärjunge
 Conny Bloom (född 1964), sångare, kompositör och gitarrist
 Christian Blom (tonsättare) (1782–1861), norsk tonsättare
 Christian Oker-Blom d.ä. (1822–1900), finländsk general
 Christopher Blom Leegaard (1851–1921), norsk neurolog och psykiater
 Claire Bloom (född 1931), brittisk skådespelare
 Conny Bloom (född 1964), sångare, kompositör, gitarrist

D
 Derek Bloom (född 1984), trumslagare

E
 Edward Blom (född 1970), arkivarie, gastronom, skribent, TV-profil
 Elin Blom (född 1994), finlandssvensk sångare
 Eric Bloom (född 1944), amerikansk sångare

F
 Fredrik Blom (1781–1853), överste, arkitekt, professor
 Fredrik Arvid Bloom (1867–1927), sjöman, frikyrkopastor, psalmförfattare
 Frida Blom (född 1976), fredsaktivist

G
 Gillis Blom (1900–1970), skådespelare
 Godfrey Bloom (född 1949), brittisk politiker
 Greta Blom (1899–1979), skådespelare
 Gustaf Blom (aktiv 1883), trumslagare
 Gustav Adolf Blom (1800–1859), arkitekt
 Gustav Peter Blom (1785–1869), norsk jurist och politiker
 Gustava Blom (1800–1889), norsk författare
 Göte Blom (1921–2003), sjömilitär

H
 Hans Jørgen Blom (1792–1864), dansk officer och militärförfattare
 Hans Ørn Blom (1817–1885), norsk skald
 Harold Bloom (född 1930), amerikansk litteraturvetare
 Harry Bloom (1913–1981), sydafrikansk, journalist, författare, politisk aktivist
 Hermann Blohm (1848–1930), tysk ingenjör och företagsledare
 Holger Blom (1906–1996), arkitekt, landskapsarkitekt

I
 Ida Blom (1931–2016), norsk forskare och professor i kvinnohistoria
 Isac Reinhold Blom (1762–1826), ämbetsman och författare

J
 Joachim Ahlgren Bloom (född 1974), ishockeytränare
 John Blom (1885–1953), skådespelare
 Juno Blom (född 1968), politiker, liberal
 Jyrki Blom (född 1962), finländsk friidrottare
 Jörgen Blom (1933–2013), journalist och kåsör

K
 K. Arne Blom (1946–2021), författare och översättare
 Karin Blom (född 1990), luftgevärsskytt
 Karin Blom (konstnär) (1881–1951)

L
 Lars Blohm (född 1933), dirigent, arrangör, kyrkomusiker
 Lars-Åke Franke-Blom (född 1941), tonsättare och logoped
 Lennart Blom, flera personer
 Lennart Blom (poet) (1932–1993), poet och författare
 Lennart Blom i Stockholm (1925–1990), politiker
 Lennart Blom i Såtenäs (1913–2011), tjänsteman och politiker
 Leopold Bloom, litterär figur, huvudperson i James Joyce roman Odyssevs
 Lilly Blom (1896–1969), konstnär och teckningslärare
 Linda Blom (född 1976), fotbollsspelare
 Linn Blohm (född 1992), handbollsspelare
 Luka Bloom, irländsk folkrocksångare

M
 Magdalena Blom (född 1987), konstnär och gallerist
 Maria Blom (född 1971), regissör, dramatiker och manusförfattare
 Maria Blom Cocke (född 1961), sångerska, skådespelare, författare
 Mattias Blom (1880–1936), fiolspelman
 Mattias Daniel Blom (cirka 1674–1741), domkyrkoorganist
 Maximilian Oker-Blom (1863–1917), finländsk läkare och professor i hygien

N
 Nils Blom (1912–1977), konstnär
 Nils Harriland-Blom (1905–1979), målare och musiker
 Nils Oker-Blom (1919–1995), finländsk läkare och universitetskansler

O
 Olle Blohm (född 1963), författare
 Orlando Bloom (född 1977), brittisk skådespelare
 Oscar Blom (1877–1930), kompositör
 Oskar Kylin-Blom (född 1992), svensk travtränare
 Otto Blom (1830–1903), dansk artilleriofficer

P
 Pelle Blom (född 1960), musiker, musiktekniker, producent
 Pelle Blohm (född 1967), fotbollskommentator
 Per Blom (född 1946), norsk regissör och manusförfattare
 Peter Blom (1828–1912), norsk präst och författare
 Peter Blom (konstnär) (1791–1853), militär och konstnär

R
 Ragnar Blom (1921–2010), fotbolls- och bandyspelare
 Rens Blom (född 1977), nederländsk friidrottare
 Rex Blom (född 1990), handbollsspelare
 Robert Blom, fotograf
 Roberth Blom, dansare
 Roine Blom, svensk tecknad serie

S
 Sigfrid Blom (1929–2018), läkare
 Stefan Blom (född 1962), bandyspelare

T
 Thomas Blom (född 1961), prorektor vid Karlstads universitet
 Tobbe Blom (född 1975), TV-programledare och trollerikonstnär
 Tommy Blom (1947–2014), artist och programledare
 Tore Blom (1880–1961), friidrottare

V
 Verna Bloom (1938–2019), amerikansk skådespelare
 Viktor Blom (1990), pokerspelare

W
 Walther Blohm (1887–1963), tysk ingenjör och företagsledare
 Wilhelm Blom (1785–1864), tecknare och målare

Källor

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Engelska efternamn
Nederländska efternamn
Soldatnamn